Ба́уш (, ):
 Бауш, Пина (; 1940—2009) — немецкая танцовщица и хореограф.
 Бауш — казахский хан первой половины XVI века.
 Bausch & Lomb Inc. (BOL, Бауш энд Ломб Инк) — американская компания, производящая офтальмологические товары.
 Bausch & Lomb Championships — спонсорское название теннисного турнира MPS Group Championships с 1987 по 2008 год.

См. также